Taidong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taidong (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Taidong (socken i Kina, Jiangsu), 
 Taidong Xiang (socken i Kina), Jiangsu, 
 Taidong (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar